Bitwa pod Manilą (1898)
 Bitwa o Manilę (1899)
 Bitwa o Manilę (1945)

Zobacz też